Großbuchstabe bezeichnet:

in der Typografie:
 Majuskel
 Versal

darüber hinaus:
 spezielle Eintragungen auf der Lohnsteuerbescheinigung

Siehe auch:

 Bibelmajuskel
 Großschreibung
 Majuskelschrift
 Versalziffer